Monte Cinto – monte della Corsica
Monte Cinto – rilievo del Veneto
Monte Cinto – monte della Grecia